Надыров — фамилия; имеет женскую форму Надырова.
 Надыров, Бабан Давыдович (род. 1946) — советский боксёр, чемпион СССР.
 Надыров, Хамид Талибович (1917—1988) — политический деятель, участник Великой Отечественной войны, участник обороны Ленинграда.
 Надыров, Шерипжан Марупович (род. 1948) — доктор географических наук наук, профессор

Надырова 
 Надырова, Татьяна Павловна (в девичестве Захарова; род. 1951) — советская баскетболистка.